Robert Elgie peut désigner :
 Robert Elgie (1929-2013), un homme politique canadien ;
 Robert Elgie (1965-2019), un universitaire irlandais.